Гео́ргий Никола́евич Колга́нов (25 октября 1932, Москва — 23 сентября 1993, там же) — советский художник-постановщик, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1966).

Биография 
Георгий Николаевич Колганов родился в Москве 25 октября 1932 года. После окончания восьмого класса средней школы, в 1949 году Георгий поступил в Московское художественное училище имени 1905 года. С отличием сдав выпускные экзамены по специальности, Георгий стал учиться на художественном факультете ВГИКа.

В студенческие годы Георгий Колганов занимался книжной графикой и станковой живописью, однако едва окончив в 1959 году ВГИК, уже в 1960 году он принял предложение от Михаила Ромма взяться за работу художника-постановщика запускающейся в производство картины под рабочим названием «365 дней»(на экраны картина вышла под названием «Девять дней одного года»). М. И. Ромм задумывал новаторское кино и намеренно пригласил на ключевые позиции — оператора (Герман Лавров) и художника — совсем молодых людей. В тот же год Георгий Николаевич был принят на работу студией Мосфильм на должность художника-постановщика и уже до конца жизни он оставался художником кино. 5 марта 1962 года в Москве в кинотеатре «Россия» состоялась премьера картины «Девять дней одного года». Эта работа была названа лучшим фильмом 1962 года по опросу журнала «Советский экран».

В 1966 году из сорока двух произведений в области киноискусства, впервые представленных на соискание учреждённой в 1965 году Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, были отобраны две: «Живые и мёртвые» и «Девять дней одного года».

Постановлением Совета Министров РСФСР от 11 октября 1966 года Георгий Колганов стал лауреатом Государственной премии.

За 33 года работы на киностудии Мосфильм Георгий Колганов участвовал в создании 32 фильмов.

23 сентября 1993 года Георгий Николаевич Колганов ушёл из жизни. Похоронен в Москве на Даниловском кладбище.

Фильмография

Источник 
 «Советская Россия», № 239 (3147), 14.10.1966.

Ссылки 
 

Похороненные на Даниловском кладбище